Wilcza Góra peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wilcza Góra, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wilcza Góra, village de la voïvodie de Mazovie
 Wilcza Góra, village de la voïvodie de Silésie
 Wilcza Góra, village de la voïvodie de Grande-Pologne